Сборная Андорры по футболу до 21 года — национальная команда княжества Андорра, в составе которой могут выступать футболисты Андорры в возрасте 21 года и младше. Собирается команда под руководством Футбольной федерации Андорры.

Главный тренер — андоррский специалист Хесус Лусендо.

18 матчей за сборную провёл Шавьер Вьейра (капитан команды), Луиджи Сан-Николас забил 2 гола.

История 

Свою первую игру молодёжная сборная Андорры провела 3 мая 2006 года на стадионе «Комуналь д'Андорра-ла-Велья» против Исландии в рамках предварительного этапа квалификации на чемпионат Европы среди молодёжных команд 2007. Команда под руководством тренера Анхеля Гомеса в дебютной игре добыла ничейный результат (0:0). В ответной игре андоррцы уступили (0:2) и покинули турнир. В обоих матчах приняло участие 15 игроков, 13 из них затем играли за национальную сборную.

В отборе на чемпионат Европы 2009 Андорра участия не принимала. Княжество вернулась в розыгрыш молодёжного чемпионата уже в следующей отборочной кампании. Свою первую игру против Румынии (поражение 0:2) в квалификации команда проводила под руководством будущего тренера национальной сборной Андорры — Кольдо. Уже в следующем матче против России команду возглавил Хусто Руис. По итогам группового этапа квалификации Андорра заняла последнее место в своей группе, набрав всего одно очко в матче с Фарерскими островами (1:1).

В 2011 году молодёжная команда перед играми отборочного турнира на чемпионат Европы 2013 проводила товарищеские игры с испанскими клубами «Балагер» и «Эспаньол B», а также с французским «Люзнаком». В самом групповом турнире андоррцы вновь заняли последнее место, не набрав ни одного очка. В выездной игре против Чехии, молодёжная сборная Андорры отличилась самым крупным поражением в своей истории (0:8).

Перед играми квалификации чемпионата Европы 2015 Андорра сыграла с командами из низших дивизионов Испании — «Бинефаром» и «Атлетико Монсон». В 10 играх группового этапа андоррцы всего лишь раз избежали поражения, сыграв вничью с Эстонией (1:1). Луиджи Сан-Николас стал автором гола в ворота эстонцев, а так как этот гол стал его вторым голом за сборную, то он стал лучшим бомбардиром команды.

Подготовку к отборочному этапу чемпионата Европы 2017 андоррцы начали с товарищеской игры против второй команды «Льейды». 16 июня 2015 года в игре против Литвы, молодёжка добыла минимальную победу (1:0), благодаря голу Аарон Санчес. Эта победа стала первой в истории сборной Андорры до 21 года.

В 2016 году команду возглавил Хесус Лусендо

Соперники 

Источник: worldfootball.net

Статистика 

Источник: worldfootball.net

Текущий состав 
По состоянию на 26 марта 2016. Последний матч против Сербии (25 марта 2016)

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Гвардейцы

Главные тренеры 
 Анхель Гомес (2006)
 Кольдо (2009)
 Хусто Руис (2009—2016)
 Хесус Лусендо (2016—)

Забитые голы

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Андорры
 Профиль на сайте УЕФА 
 Профиль на сайте transfermarkt.co.uk
 Профиль на сайте worldfootball.net
 Профиль на сайте soccerway.com

Сборная Андорры по футболу
Андорра